Ніколь Мелічар і Анна Сміт були чинними чемпіонками, але цього разу Сміт вирішила взяти участь у турнірі в Страсбургу. Мелічар грала в парі з Кветою Пешке, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Демі Схюрс і Катарина Среботнік.

Схюрс і Среботнік потім вибороли титул, перемігши у фіналі пару Кірстен Фліпкенс і Юханна Ларссон з рахунком 3–6, 6–3, [10–7].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Nurnberger Versicherungscup, парний розряд
2018
Nurnberger Versicherungscup, парний розряд